Ламінаріальні (Laminariales) — порядок бурих водоростей (Phaeophyceae).

Перелік родин 
Згідно з AlgaeBase, 
WoRMS:
 Родина Akkesiphycaceae H.Kawai & H.Sasaki
 Родина Alariaceae Setchell & N.L.Gardner
 Родина Chordaceae Dumortier
 Родина Costariaceae C.E.Lane, C.Mayes, Druehl & G.W.Saunders
 Родина Laminariaceae Bory de Saint-Vincent
 Родина Lessoniaceae Setchell & Gardner
 Родина Pseudochordaceae Kawai & Kurogi

Згідно з Catalogue of Life:
 Родина Akkesiphycaceae
 Родина Alariaceae
 Родина Chordaceae
 Родина Halosiphonaceae
 Родина Laminariaceae
 Родина Lessoniaceae
 Родина Phyllariaceae
 Родина Pseudochordaceae

Згідно із NCBI:
 Родина Akkesiphycaceae
 Родина Alariaceae
 Родина Chordaceae
 Родина Costariaceae
 Родина Halosiphonaceae
 Родина Laminariaceae
 Родина Lessoniaceae
 Родина Pseudochordaceae

Див. також 
 Alaria esculenta

Джерела

Посилання 
 
 

 
Бурі водорості
Порядки водоростей